Забоев — русская фамилия.

Известные носители 
 Забоев, Василий Андреевич (1914—1945) — полный кавалер ордена Славы, участник Великой Отечественной войны;
 Забоев, Иван Назарович (1814—1908) — русский купец и общественный деятель.